Keitany ist der Familienname folgender Personen:

 Elijah Keitany (* 1983), kenianischer Langstreckenläufer
 Haron Keitany (* 1983), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Mary Keitany (* 1982), kenianische Langstreckenläuferin